Zolotas ist der Familienname folgender Personen:

 Georgios Ioannou Zolotas (1845–1906), griechischer Lehrer und Historiker
 Kostas Zolotas (1934–2021), griechischer Bergführer
 Xenophon Zolotas (1904–2004), griechischer Volkswirt und kurzzeitig parteiloser Ministerpräsident Griechenlands